Франк Дюбоск (; род. 7 ноября 1963 года) — французский  и  театра и кино. Известен ролями хитроватых недотёп и патологических лжецов.

Биография 
Дебютировал в кино в 1985 году в комедии Мишеля Ланга «Для нас, мальчиков».

Наиболее весомых успехов добился благодаря ролям в фильмах «Кемпинг», «Астерикс на Олимпийских играх», «Диско», «Добро пожаловать на борт», «Пришельцы 3: Взятие Бастилии» и сериале «Горец».

Дюбоск занимает 94-е место в списке самых прибыльных актёров французского кино.

Награды и номинации 
 NRJ Ciné Award 2006:
 «Кемпинг» — лучшие реплики (победа)
 Gérard du cinéma 2010:
 «Киноман» — худшая мужская роль (победа)
 Gérard du cinéma 2011:
 «Кемпинг 2» — худшая мужская роль (победа)

Личная жизнь 
Жена — Даниэль Дюбоск.

Примечания

Ссылки 
 
 Franck Dubosc (allocine.fr)

Писатели Франции
Актёры телевидения Франции